Колпакчи́ (варианты — Колпакжи́, Колпокчи́) — еврейская, гагаузская и молдавская фамилия тюркского происхождения (дословно шапочник). Исторически наиболее распространена среди ашкеназов Бессарабии, евреев-крымчаков (у них также встречается вариант Ашкинази-Колпакчи) и караимов. 

В начале XX века наибольшее распространение фамилии Колпакчи было отмечено среди евреев в городах Аккерман, Хотин и Одесса, фамилий Колпакжи и Колпокчи — в Бендерах.

Носители фамилии 
 Колпакчи, Александр Петрович (1925—?) — советский инженер-технолог и изобретатель в области пивоварения; кавалер Ордена Славы III степени
 Колпакчи, Александру (Alexandre Colpacci) — франко-румынский театральный режиссёр.
 Колпакчи, Владимир Яковлевич (1899—1961) — советский военачальник, Герой Советского Союза.
 Колпакчи, Вольф Лейбович — бессарабский издатель и журналист, редактор дореволюционной газеты «Русский импорт» (Кишинёв), хотинский купец.
 Колпакчи, Григорий Иванович (Грегуар Колпакчи — ) (1886—после 1973) — русско-французский философ и египтолог, полиглот. Сын Ивана Марковича (Ионы Мордковича) Колпакчи (16 апреля 1857, Хотин — 29 апреля 1909, Харьков) — врача-отоларинголога, приват-доцента Харьковского университета.
 Колпакчи, Евгения Максимовна (1902—1952) — советский востоковед-японист, переводчица.
 Колпакчи, Иван Маркович (1857—1909) — русский врач, доктор медицины.
 Колпакчи, Лев Владимирович (1891—1971) — советский журналист, театральный критик и издатель, основатель и редактор журналов «Зрелища» и «Эрмитаж».
 Колпакчи, Мария Адольфовна — переводчица, лингвист-педагог, автор учебников английского языка.
 Колпакчи, Моисей Тимофеевич (Тобиасович) () — русский и французский учёный-медик, доктор медицины (Московский университет, 1894), автор трудов по заболеваниям толстой кишки, родился в Хотине (Бессарабская губерния), в 1885 году окончил Каменец-Подольскую мужскую гимназию.
 Колпакчи, Роман Ефимович (Хаимович; 1894, Хотин — 1937, Москва) — журналист и редактор в Харбине («Вечерняя газета», «Новости Востока») и Вышнем Волочке («Вышневолоцкий пролетарий»).
 Колпакчи, Яков Аронович — участник коммунистического подполья в Бессарабии (Румыния).
 Колпакчи-Кузнецова, Марина Владимировна (род. 1933) — советский балетмейстер, заслуженный артист Российской Федерации.

Также 
 Магазин Колпакчи (магазин игрушек вдовы Колпакчи, по имени владелецы — Розы Францевны Колпакчи) — популярный магазин на Екатерининской улице в Одессе, описанный Валентином Катаевым («Хуторок в степи», «Электрическая машина»), Юрием Олешей («Ни дня без строчки») и другими (в городе имелась также «Молочная Колпакчи» на Пантелеймоновской улице).
 Женька Колпакчи — одна из второстепенных персонажей романа Вениамина Каверина «Два капитана».

Примечания